Loko bezeichnet:

 Loko (Volk), Ethnie in Sierra Leone
 Loko (Sprache), deren Sprache 

als Familienname:
 EL Loko (eigentlich Edoh Lucien Loko; 1950–2016), togolesischer Maler, Grafiker, Bildhauer und Autor
 L Loko (* 1992), Schweizer Rapper
 Patrice Loko, französischer Fußballspieler

als Ortsbezeichnung:
 Loko (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Loko (Põlva), Dorf in Estland
 Port Loko, Stadt in Sierra Leone
 Port Loko (Distrikt) in Sierra Leone
 Loko (Zentralafrikanische Republik), Ort in der Zentralafrikanischen Republik

in der Religion:
 Papa Loko, eine Gottheit des Voodoo, siehe Loco (Voodoo)

Siehe auch
 Loco